Гря́ды — железнодорожная станция на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в одноимённом пристанционном посёлке Маловишерского района Новгородской области. Обслуживает населённые пункты Большевишерского городского поселения: деревни Гряды и Горнешно, посёлок Дачный. В 2 км к востоку от платформы расположено озеро Горнешно.

На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные электропоезда.

История 
Станция, IV класса, была открыта  , под названием - Грядская, в составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, название станции утверждено приказом МПС № 227 от 21 декабря 1850 года.  После переименовании дороги , станция в составе Николаевской железной дороги, а в 1863 году  получила официальное название в создаваемой сети железных дорог - Гряды..

Первоначально на станции было построено две каменные водонапорные башни ( которые сохранились до наших дней ) и две деревянные высокие платформы, по обеим сторонам от путей. В 1866 году, в связи с удлинением состава поездов, производились работы по удлинению пассажирских платформ. Во время правления Главным обществом российских железных дорог, с 1868 по 1893 годы, на станции был построен деревянный вокзал, размером 7,70х3,60 саж ( 15,4х7,2 м).

С 27 февраля 1923 года, после переименовании дороги, станция в составе Октябрьской железной дороги, приказом НКПС № 1028 от 20 августа 1929 года станция в составе Октябрьских железных дорог,
с 1936 года станция в составе Октябрьской железной дороги.

Согласно тарифному руководству № 4 от 1947 года, станция производит операции по приёму и выдачи только повагонных грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках. В 1952 году согласно тарифному руководству № 4 станция производит также операции по отправке и приёму грузов мелкими отправками. Согласно тарифному руководству № 4 от 1965 года на станции дополнительно производит работы хранению грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами на подъездных путях и местах необщего пользования, а также  продажа билетов на все пассажирские поезда. Согласно тарифному руководству № 4 от 1975 года операции по отправке и приёму грузов мелкими отправками не производится, а также прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования. Согласно тарифному руководству № 4 от 2001 года на станции производится только продажа билетов на все пассажирские поезда, приём и выдача багажа.

На фотографиях 1961 года пассажирские платформы на станции низкие бетонные с асфальтовым покрытием, впоследствии  они были перестроены, и на 2022 год мы имеем высокие платформы.

В 1971 году присвоен код ЕСР № 0627, 1975 году присвоен новый код ЕСР № 06270., с 1985 года новый код АСУЖТ (ЕСР) № 041803, на 2021 год код № 041852.

В 1982 году станции присвоен код Экспресс-2 № 34140, с 1994 года новый код Экспресс-3 № 2004140.

Согласно картам 1930-х и 1940-х годов и сайту Сергея Болошенко от станции были проложены разные лесовозные и торфовозные линии:
1) В 1930х годах железнодорожная линия широкой колеи Гряды - Брагин Остров, длиной 10 км. По неподтверждённым данным, эта линия была разобрана в годы Великой Отечественной войны. После войны по её трассе была проложена лесовозная узкоколейная железная дорога, которая отражена на топографических картах 1980х годах. В конце 90х годов узкоколейная железная дорога была разобрана.
2) В 1930х годах построена торфовозная узкоколейная железная дорога и три рабочих посёлка для торфоразработок. На станции Гряды торф перегружался в вагоны широкой колеи. В 1950е годы добыча торфа была прекращена, некоторые ветки были разобраны, а основная линия передана в введение Грядского лесопункта, и стала использоватся как лесовозная. В середине 1970х годов узкоколейная железная дорога была закрыта и разобрана.
3)  В 1930х годах построена торфовозная узкоколейная железная дорога от станции до болота Лебединый Мох, впоследствии в годы войны дорога продлена до Александровской Колонии ( 20 км ) для военных нужд. Узкоколейная железная дорога полностью разобрана.

Расписание поездов 
 Расписание электропоездов на сайте СЗППК 
 Расписание электропоездов на Яндекс.Расписаниях
 Расписание электропоездов на tutu.ru
 Расписание поездов дальнего следования на poezda.net

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 32.
 Сайт Сергея Болошенко

Примечания 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Маловишерского  района